Club Atlético San Telmo, club de futbol argentí al barri de San Telmo de la ciutat de Buenos Aires (Argentina)
 Museu San Telmo, museu municipal a la ciutat de Sant Sebastià, consagrat a il·lustrar l'evolució de la societat
 Palau de San Telmo, edifici barroc a la ciutat de Sevilla seu de la Presidència de la Junta d'Andalusia
 Reial Acadèmia de Belles Arts de San Telmo, institució dedicada a la promoció de les arts a la ciutat i província de Màlaga (Espanya)